Иан Кларк (; родился 7 марта 1991 года в Мемфисе, Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. В сезоне 2012/2013 годов в «Бельмонт Брюинз» был признан баскетболистом года конференции Ohio Valley (вместе с Исайей Канааном из университета штата Кентукки в Мюррее). Кларк был третьим в NCAA по проценту попадания трёхочковых бросков и благодаря его помощи «Брюинз» удалось завоевать титул чемпиона конференции OVC. Несмотря на то, что он не был выбран на драфте НБА 2013 года, благодаря хорошим выступлениям в летней лиге в Лас-Вегасе в июле 2013 года подписал двухлетний контракт с клубом «Юта Джаз».

Старшая школа 
Кларк учился в старшей школе Джермантауна в штате Теннесси, где выступал за местную баскетбольную команду. В своих последних трёх сезонов в школе он был самым результативным игроком команды, а в выпускном классе он набирал в среднем за игру 23 очка и делал 5 подборов и 5 передач. Он трижды выбирался в символическую сборную агломерации по версии Commercial Appeal, а в 2009 году в символическую сборную региона. В биографии на сайте университета Белмонт его выступления в школе описывают как: «Динамический, разносторонний защитник, способный принести пользу на обоих концах площадки».

Профессиональная карьера 
Кларк выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2013 года но не был выбран. Позже он принял участие в обеих летних лигах НБА, вначале за «Майами Хит», а затем за «Голден Стэйт Уорриорз». В летней лиге в Лас-Вегасе он стал самым ценным игроком в финальной игре, в которой он набрал 33 очка и помог своей команде одержать победу над «Финикс Санз». Это выступление привлекло к нему внимание многих команд и 29 июля 2013 года Кларк подписал двухлетний контракт с «Ютой Джаз».

14 декабря 2013 года он был переведён в фарм-клуб «Бейкерсфилд Джэм» из Лиги развития НБА. 21 декабря он был вызван обратно в основную команду. 4 января 2014 года он вновь вернулся в «Джэм», но уже 13 января его отозвали обратно.

24 февраля 2015 года Кларк был отправлен в клуб Ди-Лиги «Айдахо Стэмпид». 17 марта его отозвали обратно в основную команду, а 26 марта «Джаз» отказались от его услуг.

28 марта 2015 года «Денвер Наггетс» подписали контракт с Кларком.

25 сентября 2015 года «Голден Стэйт Уорриорз» подписали негарантированный контракт.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Belmont profile 
 Ian Clark  @ sports-reference.com
 Overlooked by big programs, Ian Clark powering Belmont to stellar season

Баскетболисты США
Выпускники Бельмонтского университета
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки «Сидней Кингз»
Игроки «Аделаида Фёти Сиксерс»